Elz er et geografisk navn der bruges om flere steder i Tyskland.

 Elz ved Rhinen, er en flod der har sit udspring i Schwarzwald og løber ud i Rhinen.
 Elz (Neckar), en flod med kilde i Odenwald og som løber ud i Neckar.
 Elzbach, også kendt som Elz er et mindre vandløb med udspring i Eifel og som løber ud i Mosel.
 Elz (Westerwald) er en kommune i Landkreis Limburg-Weilburg i Hessen ved floden Lahn.